Конча́нско-Суво́ровское сельское поселение — муниципальное образование в Боровичском районе Новгородской области России.

Административный центр — село Кончанское-Суворовское.

География 
Сельское поселение расположено в северной части Боровичского района. На его территории находятся озёра Шерегодра и Ситное, протекают реки Кадвиша и Удина.

История 
Кончанско-Суворовское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . В соответствии с областным законом № 715-ОЗ, с апреля 2010 года сельское поселение упразднено и объединено с также упразднённым Удинским сельским поселением во вновь образованное Кончанско-Суворовское сельское поселение с административным центром в селе Кончанское-Суворовское.

Население

Состав сельского поселения 

С 12 апреля 2010 года в состав поселения были включены деревни Березняки, Высоко, Деревково, Зихново, Любони, Покровское, Рябиновка, Сергейково, Соколово, Сорокино и посёлок Удино из упразднённого Удинского сельского поселения.

Экономика, инфраструктура и социальная сфера 
На территории поселения осуществляют свою деятельность ЗАО «Суворовец», ЗАО «Металлопластмасс», ООО «Суворовское», Кончанское лесничество, 5 магазинов, 3 торговых павильона, музей-усадьба А. В. Суворова Боровичского филиала Новгородского государственного объединённого музея-заповедника.

Объекты здравоохранения: МУЗ ЦОВСП «Кончанская амбулатория», фельдшерско-акушерский пункт посёлка Удино и фельдшерско-акушерский пункт деревни Раменье.

Образовательной деятельностью занимаются учреждения: МОУ «СОШ села Кончанско-Суворовское»; ДОУ «Начальная школа — детский сад посёлка Удино»; ДОУ «Детский сад села Кончанское-Суворовское».

На территории поселения есть следующие учреждения культуры: МУК МЦБС библиотека села Кончанско-Суворовское; библиотека посёлка Удино; МУК МСКО сельский дом культуры села Кончанское-Суворовское, сельский дом культуры посёлка Удино.

Памятники истории и культуры 
 Музей-заповедник А. В. Суворова
 Усадьба А. Зотова в деревне Деревково
 Усадьба Кучкова в деревне Кучково
 Усадьба Поповой в деревне Любони
 Церковь (1820 года) Тихвинской иконы Божьей Матери в деревне Любони
 Церковь (XVIII века) Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Осиновец
 Церковь (1747—1762 гг.) Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Сопины
 Церковь (1800—1801 гг.) Святой Троицы в деревне Сопины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения
  Кончанско-Суворовское сельское поселение\\Официальный сайт Администрации Боровичского муниципального района
 Постановление от 8 апреля 2008 г. № 121 О Реестре административно-территориального устройства области

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Боровичского района
Объекты, названные в честь Александра Суворова